

Sens 

 est un mot de langue anglaise signifiant « parfois », « quelquefois », c'est le titre de plusieurs chansons :

Chanson 
 Sometimes, chanson du groupe Depeche Mode en 1986 ;
 Sometimes, chanson du groupe Erasure en 1986 ;
 Sometimes, chanson du groupe Pearl Jam en 1996 ;
 Sometimes, chanson de Britney Spears en 1999 : Sometimes ;
 Sometimes, chanson du groupe Hooverphonic en 2002 ;
 Sometimes, chanson du groupe norvégien Donkeyboy en 2009 : Sometimes ;
 Sometimes, chanson du groupe Skillet (album Awake) en 2009.